Karbyn je termín, který má více významů:
 chemická sloučenina z obecnější třídy karbyny, což jsou radikály obsahující nenabitý atom uhlíku, který je se zbytkem struktury spojený jednoduchou kovalentní vazbou a má tři nevazebné elektrony
 synonymum pro methylidynový radikál
 označení pro jednu z uměle vytvořených alotropních modifikací uhlíku se strukturou lineárního řetězce uhlíkových atomů, známou také jako „LAC“ (z anglického linear acetylenic carbon).